Барра:

 Барра — самый южный из крупных островов архипелага Внешние Гебриды, Шотландия.
 Барра — аэропорт с песчаными взлётно-посадочными полосами, расположен на острове Барра, Внешние Гебриды, Шотландия.
 Барра — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Барра — микрорегион в Бразилии, штат Баия.
 Барра — населённый пункт и муниципалитет в Бразилии, штат Баия.
 Барра — населённый пункт в Гамбии.
 Барра (ит.) — город в Италии, провинция Неаполь.

 Барра, Жорди (род. 1978) — андоррский футболист, защитник.
 Барра, Эдуардо де ла (1839—1900) — чилийский писатель, литературный критик, журналист, редактор, дипломат.

См. также 
 Оэйраш-и-Сан-Жулиан-да-Барра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Сан-Жоакин-да-Барра — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.

Примечания